Csehország
 Suchá, település a Jihlavai járásban
 Suchá, település az Ustí nad Labem-i járásban
 Szlovákia
 Szárazhegy (1899-ig Szuha, szlovákul Suchá) Vladicsa község része, az Eperjesi kerület Sztropkói járásában